Такмичење у одбојци за жене је на Олимпијским играма одржано од 16. до 30. септембра.

Репрезенције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве четири екипе из обе групе су избориле пласман у четвртфинале. Петопласиране екипе су завршиле такмичење на деоби 9. места. Шестопласиране екипе играле су завршиле такмичење на деоби 11. места.

Квалификације

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Финалне утакмице

Четвртфинале

Утакмице од 5. – 8. места

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначни пласман

Награде 
 Најбољи техничар
  Елија Соуза
 Најбољи поентер
  Барбара Јелић
 Најбољи блокер
  Данијела Скот-Аруда
 Најбољи сервер
  Елена Година
 Најбољи нападач
  Регла Торес

Спољашње везе 
 Резултати
 Званични резултати
 Коначни пласман (1964–2000) на FIVB.org
 Званични резултати (стр. 1–35, 85–91)

Спортови на Летњим олимпијским играма 2000.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 2000.